Film
 Forever (1978), een film van John Korty met Stephaline Zimbalist en Dean Butler
 Forever (1992), een film van Thomas Palmer Jr. met Sean Young
 Forever (2005), een Belgische korte film van Jonas Govaerts
 Forever (2006), een documentaire van Heddy Honigmann over de begraafplaats Père Lachaise
 Forever (2015), een film van Tatia Pilieva

Televisie
 Forever (televisieserie uit 1996), een Amerikaanse serie uit 1996
 Forever (televisieserie uit 2014), een Amerikaanse serie uit 2014
 Forever (televisieserie uit 2018), een Amerikaanse serie uit 2018
 Forever (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse serie uit 2018

Muziek
 Forever (album van Jack Jersey) (1977), een album van Jack Jersey
 Forever (single van Jack Jersey) (1977), een single op bovengenoemd album
 Forever (album van Orleans) (1979), een album van Orleans
 Forever (single van Orleans) (1979), een single op bovengenoemd album
 Forever (Mariah Carey) (1996), een nummer van Mariah Carey
 Forever (Spice Girls) (2000), een album van the Spice Girls
 Forever (GusGus) (2007), een album van GusGus
 Forever (Papa Roach) (2007), een nummer van Papa Roach
 Forever (Chris Brown) (2008), een single van Chris Brown
 Forever (Milk Inc.) (2008), een album van Milk Inc.
 Forever (Drake) (2009), een single van Drake